Юрий Владимирович Добрышкин (род. 19 июля 1979, Пенза) — российский хоккеист, нападающий. Тренер.

Биография 
Воспитанник пензенского хоккея. Начал карьеру в 1996 году в составе московского клуба «Крылья Советов», где за три сезона он набрал 20 (15+5) очков в 79 матчах. В 1999 году на драфте НХЛ был выбран в 6 раунде под общим 159 номером клубом «Атланта Трэшерз». В том же году  подписал контракт с казанским «Ак Барсом», в составе которого стал двукратным серебряным призёром чемпионата России, за три сезона проведя 141 матч, и набрав 59 (33+26) очков. С 2002 по 2004 год Добрышкин выступал в составе череповецкой «Северстали», с которой вновь завоевал серебро российского первенства, став также лучшим снайпером турнира.

В 2004 году перешёл в магнитогорский «Металлург», с которым два года спустя завоевал бронзовые награды турнира, а в 2006 году подписал контракт с московским ЦСКА, где в 62 матчах набрал 18 (10+8) очков. Перед началом сезона 2007/08 перешёл в стан нижегородского «Торпедо», а в середине следующего сезона стал игроком мытищинского «Атланта». В 2009 году заключил соглашение с клубом из подмосковной Балашихи ХК МВД, в составе которого стал финалистом Кубка Гагарина.

Сезон 2010/11  начал в составе московского «Динамо», однако по причине травм сыграл лишь 18 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка, и 3 мая 2011 года руководство москвичей приняло решение не продлевать с ним контракт.

5 мая заключил однолетнее соглашение с новокузнецким «Металлургом», однако уже 7 сентября руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с игроком. 10 ноября подписал контракт до конца сезона с пензенским «Дизелем».

В сборной 
В составе сборной России принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1997 года, а также молодёжном чемпионате мира 1999 года, на котором он вместе с командой завоевал золотые награды, набрав 7 (5+2) очков в 7 матчах. Также с 1999 по 2003 год регулярно призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура, где в 21 матче он набрал 6 (2+4) очков.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 1999.
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2000, 2002, 2003.
 Лучший снайпер чемпионата России 2003.
 Обладатель Кубка Шпенглера 2005.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2006.
 Финалист Кубка Гагарина 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 марта 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Дизель»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «СКА-Варяги»
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»